Abdul Rahim Ayew, meglio noto come Ibrahim Ayew (1988) – calciatore ghanese, di ruolo centrocampista
 Abedi Ayew, detto Abedi Pelé (1964) – allenatore di calcio ed ex calciatore ghanese di ruolo attaccante
 André Ayew (1989) – calciatore ghanese, di ruolo centrocampista o ala
 Jordan Ayew (1991) – calciatore ghanese, di ruolo attaccante
 Kwame Ayew (1973) – ex calciatore ghanese, di ruolo attaccante